Могильницкий — фамилия.

Известные носители:
 Могильницкий, Адам Иванович (1930—2011) — советский и белорусский государственный деятель, прокурор Белорусской ССР
 Могильницкий, Антоний Любич (1811—1873) — украинский поэт, писатель, общественный и политический деятель, униатский священник.
 
 Могильницкий, Вадим Анатольевич (1935—2012) —  математик, музыковед, переводчик, поэт.
 Могильницкий, Валерий Михайлович (1940—2016) — советский и казахский журналист, поэт, краевед, публицист.
 Могильницкий, Василий Степанович (1823—1891) — украинский писатель и драматург, педагог.
 Иоанн (Могильницкий) (1778—1831) — украинский  культурно-образовательный и церковный деятель, греко-католический священник, учёный-филолог, языковед и богослов, каноник перемышльской капитулы УГКЦ.

См. также 
 Могильный